Dindori (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Dindori (Madhya Pradesh), de hoofdplaats van het Indiase district Dindori in de Indiase staat Madhya Pradesh